Elizabeth Threatt – modella e attrice statunitense
 Jay Threatt – cestista statunitense
 Jarvis Threatt – cestista statunitense
 Sedale Threatt – ex cestista statunitense